Соревнования по бегу на 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 30 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 5000 метров являлся Муктар Эдрис из Эфиопии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 13.22,50. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 42. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Муктар Эдрис — как действующий чемпион мира
 Джошуа Чептегеи — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 39 легкоатлетов. Из 15 человек, отобравшихся в финал, оказалось сразу три брата. Авторами этого уникального достижения стали норвежцы Хенрик (28 лет), Филип (26 лет) и Якоб Ингебригтсены (19 лет). Наиболее сложным получился путь в финал у младшего из братьев. Якоб занял проходное четвёртое место в своём забеге, но сразу после финиша был дисквалифицирован за заступ за пределы беговой дорожки. Норвежская команда подала на это решение апелляцию, которая была удовлетворена. Жюри восстановило результат Якоба и допустило его до решающего забега.

Широкую огласку в СМИ получил случай, произошедший на финише первого забега. Малоизвестный бегун из Арубы Джонатан Басби не справился с дистанцией, упав в полуобморочном состоянии на беговую дорожку за 150 метров до финиша. Другой аутсайдер забега, Браима Дабо из Гвинеи-Бисау, не стал пробегать мимо соперника, а помог тому подняться и преодолеть заключительные метры дистанции. За этот поступок Дабо 23 ноября 2019 года был удостоен премии Fair Play на ежегодной церемонии вручения наград лучшим легкоатлетам мира. При этом результат Басби был аннулирован в соответствии с правилами, которые запрещают спортсменам получать любую помощь по ходу соревнований, в том числе от своих соперников.

Финал 

Финал в беге на 5000 метров у мужчин состоялся 30 сентября 2019 года. Со старта забег поочерёдно возглавляло трио эфиопских бегунов, поддерживая высокую скорость. После трёх километров темп бега несколько упал, что позволило большинству участников финала подобраться к лидирующей группе. Первое ускорение, определившее круг претендентов на медали, предпринял Мохамед Ахмед из Канады за 1200 метров до финиша. В начале заключительного круга вперёд пошёл Якоб Ингебригтсен, однако его сил хватило менее чем на 300 метров. На финишную прямую первыми выбежали эфиопы Муктар Эдрис и Селемон Барега, которые и разыграли золото. Победу одержал более опытный Эдрис, защитивший таким образом свой чемпионский титул. При этом его выступление на турнире оказалось возможным только благодаря специальному приглашению ИААФ для действующих чемпионов мира. По показанным результатам в 2019 году он был очень далёк от попадания в команду; дважды выступая на этапах Бриллиантовой лиги, он занимал лишь 11-е и 18-е места (единственный результат на 5000 м — 13.29,53).

Бронзовую медаль вырвал Мохаммед Ахмед. Якоб Ингебригтсен заметно сдал на заключительной прямой, а финишную линию пересёк пятым, упав от усталости.

Примечания

Ссылки 
 

бег